C36 oder C 36 steht für:
 Hauptstraße C36, Straße in Namibia
 Chrysler Serie C36, PKW-Modelle (1942)
 Covini C36 „Turbotronic“, italienischer Sportwagen, siehe Covini Engineering
 HMS C36, britisches U-Boot
 Caldwell 36, eine Galaxie aus dem Caldwell-Katalog

C-36 steht für:
 Buick Modell C-36, PKW-Modell (1915)
 Eidgenössische Konstruktionswerkstätte K+W C-36, Aufklärungs- und Erdkampfflugzeug der Schweizer Flugwaffe
 frühere Bezeichnung der Chiffriermaschine M-209

C36